+ steht für:
 Pluszeichen als Schriftzeichen
 +, mathematisches Symbol für die Addition
 +, Inkrementoperator, siehe Inkrement und Dekrement
 Vorzeichen (Zahl) von Zahlen größer als Null
 +, Zeichen für die positive elektrische Ladung
 +, Platzhalter für den International Call Prefix bei internationalen Telefon-Direktwahlverfahren, siehe Verkehrsausscheidungsziffer
 (+) (auch: PLUS ONE), Rating auf der Shulgin Rating Scale zur subjektiven Bewertung psychoaktiver Substanzen nach dem Pharmakologen Alexander Shulgin

Musik:
 +, Studioalbum (2011) von Ed Sheeran, siehe Ed Sheeran/Diskografie #Studioalben
 +, Song (2019) auf 11 razones von Aitana (Sängerin)

Siehe auch:
 Plus